Мерседес Пас і Рене Сімпсон були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Лаура Монтальво і Паола Суарес виграли титул, перемігши у фіналі пару Алексія Дешом-Баллере і Александра Фусаї з рахунком 6–7, 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Алексія Дешом-Баллере /  Александра Фусаї (фінал)
 Сандра Чеккіні /  Лаура Гарроне (чвертьфінал)
 Петра Лангрова /  Радка Зрубакова (1-ше коло)
 Флора Перфетті /  Глорія Піццікіні (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1996 "M" Electronika Cup Doubles Draw 

Croatian Bol Ladies Open
Тур WTA 1996